

Astronomia 
 Wolf 359 – stella costellazione del Leone
 Wolf 424 – stella nella costellazione della Vergine
 Wolf 1061 – stella nella costellazione dell'Ofiuco
 Wolf – cratere sulla Luna

Cinema 
 Wolf - La belva è fuori (Wolf) – film del regista Mike Nichols del 1994
 Wolf – film del 2013
 Wolf - film del 2021 diretto da Nathalie Biancheri
 Sig. Wolf – personaggio del film Pulp Fiction

Fumetto 
 Wolf – manga di Akira Toriyama del 1990
 Wolf – personaggio Marvel Comics

Musica 
 Wolf – gruppo heavy metal svedese
 Wolf – album di Tyler, the Creator del 2013
 Wolf – album dei Wolf del 2000
 Wolf – album di Trevor Rabin del 2013
 Wolf — singolo di EXO del 2013

Onomastica 
 Wolf – nome proprio di persona

Persone

Televisione 
 Wolf – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1989 al 1990.
Wolf (Börü) – serie televisiva turca del 2018, trasmessa da Netflix.
Wolf – serie televisiva thailandese del 2019.

Videogiochi 
 Wolf 3d o Wolfenstein 3D – videogioco

Altro 
 Premio Wolf – premio scientifico e artistico
 SMS Wolf – incrociatore ausiliario della Kaiserliche Marine
 Walter Wolf Racing – scuderia di Formula 1

Pagine correlate
 Wolff
 The Wolf